Nyangatom peut désigner :
les Nyangatom, un peuple d'Afrique de l'Est ;
le nyangatom, leur langue.